Bounce ( ‚abprallen‘, ‚zurückwerfen‘) steht für: 

 Bounce (Golf), spieltechnisch relevante Eigenschaft eines Golfschlägers
 Bounce (Magazin), deutsches Musikmagazin
 Bounce Message, Rückläufer einer nicht zustellbaren E-Mail
 Bounce – Eine Chance für die Liebe, US-amerikanisches Filmdrama (2000)
 Bounce (Spieleserie), eine Computerspielserie (Jump ’n’ Run für Nokia-Mobiltelefone) 

Musik:
 Bounce (Swing), eine Spielweise im Jazz
 Bounce (Hip-Hop), ein Hip-Hop-Stil
 Bounce (Album), Album von Bon Jovi (2002) mit dem Song Bounce
 Bounce (Sarah-Connor-Lied), Lied von Sarah Connor (2003)
 Bounce, Name eines Albums von Sarah Connor in Japan, siehe Sarah Connor (Album) (2004)
 Bounce (Iggy-Azalea-Lied), Lied von Iggy Azalea (2013)

Siehe auch:
 Bouncen
 Bouncer (Begriffsklärung)
 Bouncing
 Big Bounce, These zur Entstehung des Universums
 Brooklyn Bounce, deutsches Dance-Duo
 Dead-Cat-Bounce, Metapher an den Finanzmärkten
 Bounce Rate, Kennzahl aus dem Bereich Web Analytics
 Bounds